Jean-Joseph de Laborde kan syfta på:

* Jean-Joseph de Laborde  (1724–1794), fransk bankir
 Jean-Joseph de Laborde (1878–1977), fransk amiral